Пётр Ильич Будкин (6 февраля 1921, с. Гривки, Аткарский округ, Екатериновский район, Саратовская губерния — 27 сентября 1987, Рязань, СССР) — русский советский художник, живописец, пейзажист, педагог Рязанского художественного училища (1950—1981), член Союза Художников СССР (с 1951 г.).

Биография 
Родился 6 февраля 1921 года в селе Гривки, Аткарского округа, Екатериновского района, Саратовской губернии. В 1929 году родители Петра Ильича с четырьмя детьми переехали в город Барнаул. В 1941 году Пётр Будкин поступил в Алма-Атинское художественное училище сразу на 3 курс. После его окончания с 1943 по 1950 гг. учился в Ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина у профессора Френца Рудольфа Рудольфовича. Дипломная работа Петра Будкина «Иван Ползунов — изобретатель паровой машины» репродуцировалась 25-тысячным тиражом по всей стране.

Получив диплом, Пётр Будкин приехал в Рязань по распределению. С 1950 по 1981 гг. преподавал рисунок, живопись и композицию в Рязанском художественном училище.

Принимал участие во многих выставках, в том числе республиканских и зональных. Персональные выставки состоялись в 1958, 1971, посмертные — в 1989 и 2011 годах в Рязани.

Умер 27 сентября 1987 года в возрасте 66 лет. Похоронен в городе Рязани.

Произведения художника находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина, Доме-музее академика И. П. Павлова в Рязани, Желанновском краеведческом музее.

Творчество 
Будкин не занимался масштабными произведениями в духе соцреализма. Несмотря на блестящий дебют в качестве живописца с эпической дипломной работой «Ползунов — изобретатель паровой машины», автор быстро оставил исторический жанр и перешёл к более простым формам.

Источники 
 Приокская правда 1 марта 1989 года А. Галкина, искусствовед. «Сохранить для людей» Послесловие к выставке
 Приокская правда 24 февраля 1989 года В. Чирков, Фотофакт «Свет красоты»
 Приокская правда 28 февраля 1991 года. Т. Шестакова, «Он умел жить с внутренним чувством свободы»

Ссылки 
 П.И. Будкин на сайте Рязанского союза художников
 -АртРу.инфо-Персоны-Будкин Петр Ильич-
 По-свойски-МедиаРязань
 Об училище-Список преподавателей-Рязанское Художественное Училище
 В Рязани открылась жизнеутверждающая выставка-IKAR62 Интерактивная карта Рязани
 В Рязани открылась выставка работ Петра Будкина
 Открытие выставки П. И. Будкина (живопись, рисунок)
 Выставка выпускников РХУ 70-х годов XX века «Мы из 70-х»

Члены Рязанского союза художников
Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина‎
Похороненные в Рязани